Юки Айзу е японски футболист, централен защитник. Състезател на Пирин (Благоевград).

Кариера 
На 28 февруари 2022 г. Айзу подписва с Пирин (Благоевград).

Източници 

Японски футболисти
Родени през 1996 година
Футболисти на Пирин (Благоевград)